Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2006 vond plaats van 29 oktober tot en met 5 november in Zaandam.
Op dinsdag 31 oktober werden 2 partijen gespeeld en op de overige speeldagen 1 partij. 
Nina Hoekman werd voor de 5e keer Nederlands kampioene met een voorsprong van 5 punten op nummer 2, Vitalia Doumesh.

Resultaten

Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement werd als hoogste geklasseerd degene met de meeste winstpartijen en als dat gelijk was degene met de meeste SB-punten.

Externe links
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B
 Halve finale barrage 1
 Halve finale barrage 2
 Eindstand op Toernooibase

Dammen in 2006
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Zaanstad